Romantica steht für:

 Romantica (Schiff, 1938), siehe Huascaran (Schiff, 1938)
 Romantica (Schiff, 1977)

Siehe auch:

 Romantika, Fähre der Reederei Tallink